Суперлига — высший дивизион мужского баскетбольного чемпионата Украины. Первый розыгрыш чемпионата Украины был проведён в 1992 году. Действующий чемпион Суперлиги — «Прометей».

Список команд 
Сезон 2021/2022 — 12 команд.

Победители

Самый ценный игрок

Ситуация в сезоне 2015/2016 
28 мая 2015 года состоялись выборы президента Федерации баскетбола Украины. Действующий президент ФБУ Александр Волков снял свою кандидатуру, а новым президентом выбрали Михаила Бродского. После этого произошёл ряд скандалов, так ФБУ, опираясь на свои данные объявили о прекращении существования двух клубов АБКУ «Суперлиги» — БК «Киев» и БК «Ферро-ЗНТУ», а также о выходе БК «Черкасские мавпы» из АБКУ «Суперлига». Это привело к конфликту между клубами «Суперлиги» и Федерацией баскетбола Украины.

В ходе конфликта АБКУ «Суперлига» настаивала на подписании договора с ФБУ о совместном проведении чемпионата Украины среди команд Суперлиги. Однако ФБУ, игнорируя предложения АБКУ «Суперлига» о совместном проведении чемпионата, объявила о проведении собственной суперлиги, прибавив к числу участников ещё 5 команд.

Примечания

Ссылки 
 
 Украинская суперлига на сайте Eurobasket.com

Баскетбол на Украине
Национальные баскетбольные чемпионаты